Clavella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Lorenz Oken 1815. Clavella ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Clavella